Cherry Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cherry Hill (Arkansas)
 Cherry Hill (Baltimore), Stadtteil
 Cherry Hill (Delaware)
 Cherry Hill (Illinois)
 Cherry Hill (Maryland)
 Cherry Hill (Michigan)
 Cherry Hill (New Jersey)
 Cherry Hill (New York)
 Cherry Hill (Pennsylvania)
 Cherry Hill (South Carolina)
 Cherry Hill (Tennessee)
 Cherry Hill (Virginia)

 Cherry Hill Township (Pennsylvania)

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cherry Hill (Alabama)	
 Cherry Hill (Colorado)	
 Cherry Hill (Litchfield County, Connecticut)	
 Cherry Hill (Middlesex County, Connecticut)	
 Cherry Hill (New Haven County, Connecticut, 51 m)	
 Cherry Hill (New Haven County, Connecticut, 61 m)	
 Cherry Hill (Windham County, Connecticut)	
 Cherry Hill (Idaho)	
 Cherry Hill (Indiana)	
 Cherry Hill (Butte County, Kalifornien)	
 Cherry Hill (Marin County, Kalifornien)	
 Cherry Hill (Mendocino County, Kalifornien)	
 Cherry Hill (Nevada County, Kalifornien)	
 Cherry Hill (Plumas County, Kalifornien)	
 Cherry Hill (Tulare County, Kalifornien)	
 Cherry Hill (Kentucky)	
 Cherry Hill (Maine)	
 Cherry Hill (Berkshire County, Massachusetts)	
 Cherry Hill (Essex County, Massachusetts)	
 Cherry Hill (Norfolk County, Massachusetts)	
 Cherry Hill (Franklin County, New York, 494 m)	
 Cherry Hill (Franklin County, New York, 561 m)	
 Cherry Hill (Franklin County, New York, 586 m)	
 Cherry Hill (Ohio)	
 Cherry Hill (Lancaster County, Pennsylvania)	
 Cherry Hill (Lehigh County, Pennsylvania)	
 Cherry Hill (Luzerne County, Pennsylvania)	
 Cherry Hill (McKean County, Pennsylvania)	
 Cherry Hill (Lewis County, Washington)	
 Cherry Hill (Pierce County, Washington)	
 Cherry Hill (Washington, D.C.)	
 Cherry Hill (West Virginia)	

Sonstiges:
 Cherry Hill (Albany), historisches Gebäude, in das National Register of Historic Places eingetragen
 Cherry Hill (Vergnügungspark) in Kaysville, Utah
 Cherry Hill (Goldmine) bei Yreka, Kalifornien
 Cherry Hill Gang, Gangsterbande in New York
 Cherry Hill Park, Song von Billy Joe Royal aus dem Jahr 1969